Callithrix, primati platirrini
Marmosa, il genere di mammiferi marsupiali americani